Finale Kupa prvaka 1960. je bilo peto finale tada već dosta poznatog Kupa prvaka, koje je igrano 13. svibnja 1960. godine. Finale su igrali Real Madrid po šesti put, te Eintracht Frankfurt iz Njemačke. Utakmica je naširoko smatrana kao najbolja nogometna utakmica svih vremena. Real Madrid je pobijedio rezultatom 7:3 pred 135,000 gledatelja na Hampden Parku u Glasgowu. Eintracht je do finala dospio impresivnom pobjedom od 12:4 ukupno nad škotskim prvakom Rangersom, dok je Real do finala došao preko njihovih ljutih protivnika, FC Barcelone, rezultatom 6:2 ukupno.

Puskás i Di Stéfano su dva od tri igrača koji su postgli hat-trick u finalu Kupa/Lige prvaka, uspjeh je još postigao Pierino Prati za AC Milan u pobjedi od 4:1 nad AFC Ajaxom u finalu 1969. godine. Puskás je podvig ponovio i u finalu Kupa prvaka 1962. godine.

Susret

Izvori

Kup prvaka 1960.
Nogometne utakmice u Škotskoj